

Informatica 
 Prompt dei comandi – Shell testuale dell'ambiente Microsoft Windows.

Sigle 
 Carta multiservizi della Difesa – documento elettronico di riconoscimento
 Creative Micro Designs – azienda informatica
 Costruzioni Motori Diesel – azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di motori a gasolio

Codici 
 CMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cootamundra (Nuova Galles del Sud) (Australia)
 CMD – codice ISO 3166-2:GB del London Borough of Camden (Regno Unito)

Religione 
 C.M.D. – Congregazione della Madre di Dio